Microjassa är ett släkte av kräftdjur. Microjassa ingår i familjen Ischyroceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Microjassa